

Toponymie 
 Harissa est le village du Liban où se trouve le sanctuaire Notre-Dame du Liban.

Autres 
 La harissa est une sauce aux piments originaire de Tunisie.
 La harissa est un plat traditionnel arménien.
 La harissa est une pâtisserie traditionnelle algérienne.
 La Harissa est un groupe de musique franco-portugais.